Shuangjiang bezeichnet:

 Shuangjiang (双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县), autonomer Kreis der Lahu, Va, Blang und Dai in der Stadt Lincang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuangjiang (Ceheng) (双江镇), Großgemeinde im Kreis Ceheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuangjiang (Changsha) (双江镇), Großgemeinde im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuangjiang (Dongyuan) (双江镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuangjiang (Liping) (双江镇), Großgemeinde im Kreis Liping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuangjiang (Lipu) (双江镇), Großgemeinde im Kreis Lipu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shuangjiang (Tongdao) (双江镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Tongdao in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuangjiang (Tongnan) (双江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongnan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuangjiang (Louxing) (双江乡), Gemeinde im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuangjiang (Xichong) (双江乡), Gemeinde im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuangjiang (Eshan) (双江街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Eshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuangjiang (Jiangkou) (双江街道), Straßenviertel im Kreis Jiangkou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuangjiang (Yunyang) (双江街道), Straßenviertel im Kreis Yunyang in der chinesischen Provinz Chongqing